Melle – comune belga della provincia delle Fiandre Orientali (Fiandre)
 Melle – comune francese del dipartimento delle Deux-Sèvres (Poitou-Charentes)
 Mellé – comune francese del dipartimento dell'Ille-et-Vilaine (Bretagna)
 Melle – città della Germania del circondario di Osnabrück (Bassa Sassonia)
 Melle – comune italiano della provincia di Cuneo (Piemonte)